

События 
 Осень — на юго-востоке Англии высадилось большое войско. Битва при Мэлдоне. Мир. Скандинавы получили 22 тыс. фунтов золота и серебра.
 Первая кампания датского конунга Свена Вилобородого в Англии.
 Первое упоминание в письменных источниках Ярмута на острове Уайт.
 991—996 — регентский совет в Германии.
 Поход греков на болгар.
 991—1096 — династия Укайлидов в Мосуле.
 Брак императора Японии Итидзё и Тэйси, дочери Фудзивара Мититака.

Русь 
 Поход Владимира Святославича в днестровские земли против белых хорватов.
 Владимир Святославович на месте древнего поселения построил крупную крепость — Белгород Киевский, который долгое время играл роль резиденции киевских князей.
 Первым новгородским епископом, согласно Новгородской летописи, поставлен Иоаким Корсунянин, направленный князем Владимиром Святославовичем для крещения новгородцев.

См. также

Примечания